Тервел Попов е български историк-медиевист. Завършва специалност „Стенопис“ в НХА „Николай Павлович“ и следва второ висше образование в историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по история. 

Работи в Музея на СУ „Св. Климент Охридски“.

Източници 

Български историци
Български медиевисти
Родени в София